Szklenó steht für:
 Szklenó, bis 1907 Name der Gemeinde Sklené in der Slowakei, siehe Sklené (Slowakei)
 Szklenó, bis 1892 Name der Gemeinde Sklené Teplice in der Slowakei